Морфов може да се отнася за:

 Александър Морфов – български актьор и режисьор
 Александър Морфов (композитор) – български композитор и публицист
 Христина Морфова – българска оперна певица